Ruder bezeichnet

 die Ruderanlage zur Steuerung von Schiffen und Flugzeugen, siehe Ruder
 ein Gerät zur Fortbewegung von Ruderbooten, siehe Riemen (Schifffahrt) und Skull
 die Füße von Schwimmvögeln, deren Zehen durch Schwimmhäute verbunden sind, siehe Ruderfüßer

Ruder ist der Familienname folgender Personen:

 David Sturtevant Ruder (1929–2020), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Hochschullehrer
 Emil Ruder (1914–1970), Schweizer Typograf 
 Hanns Ruder (1939–2015), deutscher Physiker, Professor für Theoretische Astrophysik an der Universität Tübingen 
 Jason Ruder, US-amerikanischer Tontechniker
 Robert Ruder (1934–2015),  deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Willi Ruder (1910–1994), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)

Siehe auch:

 Rudder